Thomas Weibel ist der Name folgender Personen:

* Thomas Weibel (Politiker) (* 1954), Schweizer Politiker (Grünliberale)
 Thomas Weibel (Journalist) (* 1962), Schweizer Journalist, Autor und Dozent